Le Roxy Pro 2009 est le premier des 8 événements du Championnat du monde de surf WCT 2009 féminin.

Il s'est déroulé du  au  à Gold Coast dans le Queensland en Australie en simultané avec le Quiksilver Pro 2009, la compétition masculine.

Participantes 
 Absente du TOP17 : Layne Beachley
 Donc 2 places à attribuer :
 Megan Abubo remplaçante officielle ASP
 1 wild card : la gagnante des trials Ashley Smith .

Résultats

Tour 1 
, Duranbah

1 et  au Tour 3   -     en repêchages Tour 2 

Les Rookies 2009 dominent le premier tour.

Tour 2 
, Duranbah

1 et  au Tour 3   -     éliminée  Classée  - 180 pts  -  3 500$.

Tour 3 
, Duranbah

1 en quart de finale   -   2 éliminée . classée  - 360 pts - 4 000$.

1/4 de finale 
, Duranbah

1 en demi-finale   -   2 éliminée . classée 5 - 552 pts - 5 000$.

Demi-finales 
, Snapper Rocks

1 en finale   -   2 éliminée . classée  - 756 pts - 6 000$.

Finale 
, Snapper Rocks

1 1 200pts   - 12 000$   -    2 - 972 pts - 7 000$.

Références

Liens externes 
   Site officiel de la compétition

2009
Surf en 2009
Sport en Australie en 2009